A Rádio Pericumã FM, também conhecida apenas Pericumã FM, é uma emissora de rádio brasileira instalada na cidade de Pinheiro, no estado do Maranhão. A emissora é sintonizada pela 105.1 FM.

A emissora pertence ao Sistema Pericumã de Comunicação, grupo formado além da emissora, a Rádio Verdes Campos AM (710 kHz e a TV Pericumã (canal 9 VHF, afiliada à Rede Record), ambas transmitem quase toda Baixada Maranhense.

Tem potente transmissor de 3 kW que faz cobertura toda a Baixada Maranhense, o que contribuiu pela popularidade do rádio na região, chegando ser captado com baixa recepção, a capital São Luís.

História 
A Rádio Pericumã FM entrou no ar em 3 de setembro de 1990, mesmo dia do aniversário de 134 anos da cidade de Pinheiro. A emissora foi criada pelo empresário pinheirense Filuca Mendes.

A emissora foi a primeira rádio FM da cidade, até então, existia a concorrente Verdes Campos AM (710 kHz) e as emissoras AMs e FMs de São Luís. Alguns anos depois, a Verdes Campos AM foi comprada pelo Sistema Pericumã de Comunicação.

Até maio de 1998, a emissora atuou de forma era independente, ou seja, transmitia programação local. Nesse ano, a emissora se afiliou à Rede SomZoom Sat de Fortaleza, Ceará. Na época, a rede ganhava muitas afiliadas por ser popular por tocar músicas de forró e ter o comediante Munção.

Em 2006, quando a SomZoom Sat já estava em declínio, com perda de quase todas as afiliadas do Brasil, foi a última rádio maranhense a abandonar a rede. Depois deixar a rede, decidiu voltar a produzir a programação local.

Desde então até hoje, a emissora ampliou os programas locais e mantém na linha popular, apesar da concorrência das rádios em que a cidade de Pinheiro capta diretamente de São Luís.

Pericumã FM
Estações de rádio fundadas em 1990